Ujednoznacznienie odnosi się do nazw jednostek noszących rzymski system zapisywania liczb (II) oraz arabski (2)

 Jednostki polskie
 2 Korpus Jazdy Królestwa Kongresowego
 II Korpus Krakowski – korpus sił powstańczych okresu powstania styczniowego 1863
 II Korpus Polski w Rosji (1917-1918)
 2 Korpus Polski (PSZ) – wyższy związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1943-1947)
 2 Korpus Piechoty (1944)
 2 Korpus Piechoty (1949-1952)
 2 Korpus Zmechanizowany (1951-1955)
 2 Korpus Armijny (1945)
 2 Korpus Armijny (1952-1956)
 2 Korpus Obrony Powietrznej
 2 Korpus Zmechanizowany (III RP)

 Jednostki rosyjskie
 2 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego
 2 Korpus Gwardii Imperium Rosyjskiego
 2 Korpus Kawaleryjski
 2 Kaukaski Korpus Kawaleryjski

 Jednostki niemieckie
 II Korpus Armijny Cesarstwa Niemieckiego
 II Korpus Armijny
 II Korpus Armijny
 II Korpus Pancerny SS – korpus Waffen-SS
 II Korpus Polowy Luftwaffe – korpus Luftwaffe
 II Korpus Spadochronowy

 Francja
 II Korpus Jazdy Odwodowej – korpus Wielkiej Armii I Cesarstwa Francuskiego
 II Korpus Wielkiej Armii – korpus Wielkiej Armii I Cesarstwa Francuskiego

 Inne
 II Korpus Austro-Węgier – korpus armii Austro-Węgier
 II Korpus Kanadyjski – korpus 1 Armii Kanadyjskiej
 II Korpus Ukraińskiej Armii Halickiej – korpus Ukraińskiej Armii Halickiej